Annan může být:

místní název
 Annan (Dumfries and Galloway), město ve Skotsku
 Annan (řeka), řeka ve Skotsku

příjmení
 Alyson Annanová (* 1973), australská pozemní hokejista
 Anthony Annan (* 1986), ghanský fotbalista
 James Craig Annan (1864–1946), skotský fotograf
 Kofi Annan (1938–2018), ghanský diplomat, bývalý generální tajemník OSN
 Kojo Annan (* 1973), ghanský podnikatel, syn Kofiho Annana
 Thomas Annan (1829–1887), skotský fotograf, otec Jamese Craiga Annana